Left Behind () — песня американской ню-метал группы Slipknot, выпущенная в качестве первого сингла из второго студийного альбома Iowa. Сингл выпущен в 2001 году.

«Left Behind» была написана раньше всех песен в альбоме Iowa, поэтому она достаточно сильно отличается звучанием.

«Left Behind» вошла 8-м треком в альбом Iowa, а также вошла на первый диск концертного альбома 9.0: Live.

Список композиций

Видеоклип 
Существуют две версии видеоклипа на композицию «Left Behind», полная и сокращённая.

В первой версии клипа показаны участники группы, выступающие в дождливом лесу. Сюжет повествует о мальчике, разрубающем козье мясо в лавке мясника, и желающем отомстить двум задирам. По возвращении домой, он спускается в подвал и под эмоциальным давлением разбивает банки, рубит мясо и размазывет кровь по лицу.

Во второй версии клипа участники группы всё так же выступают под дождём. Сюжет повествует о том же мальчике, однако он спускается в подвал под конец клипа, на чём тот и заканчивается.

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни Slipknot
Песни 2001 года
Синглы 2001 года
Синглы Roadrunner Records
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни в стиле ню-метал